Kovářský rybník se nachází na více místech:

 Kovářský rybník (Františkovy Lázně)
 Kovářský rybník (Nadějkov)
 Kovářský rybník (Praha) – Šeberov
 Kovářský rybník (Velké Popovice)